Аэропорт Кангерлуссуак (),  — гражданский аэропорт, расположенный в городе Кангерлуссуак (), муниципалитет Кекката, западная часть Гренландии. Аэропорт Кангерлуссуак является единственным в Гренландии международным аэропортом.

Кангерлуссуак — единственный в Гренландии гражданский аэропорт, способный принимать большие авиалайнеры. Порт находится на относительном удалении от береговой линии, поэтому погода отличается большей стабильностью по сравнению с другими аэропортами Гренландии.



Авиакомпании и пункты назначения 

Аэропорт Кангерлуссуак является главным транзитным узлом (хабом) авиакомпании Air Greenland.

Фотогалерея

Примечания 

 Air Greenland, Timetable 2009

Ссылки 
 

Аэропорты Гренландии
Кекката